Nigeriaanse hockeyploeg (mannen)
 Nigeriaanse hockeyploeg (vrouwen)